Гебенштрейт (нем. Hebenstreit) — немецкая фамилия.

  (1686—1756) — немецкий теолог.
 
 Гебеншрейт, Христиан Иванович (1818—1885) — ботаник-любитель, хозяин усадьбы в Шаровке.